Fidelitat  o jurament de fidelitat, pacte entre vassall i senyor feudal que implicava el compromís del vassall de no actuar mai en perjudici del senyor
 Fidelitat (Josep Maria de Sagarra), poema dramàtic de Josep Maria de Sagarra, estrenat al teatre Romea de Barcelona, la vetlla del 14 de
 Fidelitat matrimonial'''